

Architettura 
 Pencarrow – tenuta in Cornovaglia

Geografia 
 Nuova Zelanda
 Pencarrow – ex-circoscrizione elettorale della Hutt Valley
 Pencarrow Head – promontorio nella regione di Wellington

 Regno Unito
 Pencarrow – villaggio della parrocchia civile di Advent (Cornovaglia)
 Pencarrow Head – promontorio in Cornovaglia

Altri progetti